Чурубай-Нуринская волость (до 29 августа 1875 года Кареке-Алтайская волость) — казахская волость в Акмолинском уезде Акмолинской области.

История 

На территории волости возник город Караганда. Волость зимовала по реке Нуре, а летом по Ишиму, Кондузды и Кокбекты. В 1901 году выделилась Бугулинская волость. В январе 1923 году присоединен к Карагандинской волости.

Главы 
Первый глава — Конуркулжаулы Бекали торе.
 Таймас Бектасов 1834-1852
 В Чурубай-Нуринской волости в 1916 году ханом был провозглашен Нурлан Кияшев.

Генеалогия 

 Аргын - Куандык - Алтай - Мойын - Сарша - Кареке:
 Акбура
 Токбура: Отен, Кулан
 Байбура

Представители рода 
 Ташенев, Жумабек Ахметович (Ақбура)
 Кубеев, Еркин Киноятович
 Абилов, Булат Мукишевич
 Дюсембеков, Камали Жуматаевич
 Булекпаев, Ермаганбет Кабдулович

Население 
В 1865 году составлял 3966 человек.
В 1898 году составлял 11798 человек.

Административное деление 
 В 1841 году включал 7 аулов и 353 домов.
 В 1865 году включал 6 аулов и 961 домов.

Примечания

Ссылки 

Волости Семипалатинской губернии
Волости Акмолинской области
История административно-территориального деления Казахстана